Psammopsyllus är ett släkte av kräftdjur. Psammopsyllus ingår i familjen Cylindropsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Psammopsyllus